Bradford Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bradford Hotel (Sedan, Kansas), NRHP-ID 07001222
 Bradford Hotel (Lisbon, North Dakota), NRHP-ID 87001766